

Geografia

Svizzera 
 Niederwil – comune nel distretto di Bremgarten (Canton Argovia)
 Niederwil – frazione di Adlikon, comune nel distretto di Andelfingen (Canton Zurigo)
 Niederwil – ex comune ora frazione di Gachnang, comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)
 Niederwil – ex comune ora frazione di Riedholz, comune nel distretto di Lebern (Canton Soletta)
 Niederwil (Zofingen) – antico nome di Rothrist, comune nel distretto di Zofingen (Canton Argovia)